Johann Jenisch ist der Name folgender Personen:

* Johann Jacob Jenisch (Johann Jakob Jenisch; Jänisch; Jainsch; Janisch; vor 1687–1741), hannoverscher Münzmeister in Celle und Osnabrück, siehe Jobst Jacob Jenisch
 Johann Jacob von Jenisch (1743–1829), deutscher Kommunalpolitiker, letzter Bürgermeister der Reichsstadt Kempten und Freimaurer